Cet article liste les sites naturels français classés ou inscrits par le ministère chargé de l'environnement. 
En , le territoire français compte près de  sites classés et plus de  sites inscrits.

__notoc__

A 
 Côte des Abers (Finistère)
 Abîme de Bramabiau (Gard)
 Aiguille du Midi (Haute-Savoie)
 Aiguilles d'Arves (Savoie)
 Aiguilles de Bavella (Corse-du-Sud)
 Alpes mancelles (Sarthe)
 Arboretum national des Barres (Loiret)
 Archipel des Glénan (Finistère)
 Massif de l'Authion (Alpes-Maritimes)
 Aven Armand (Lozère)
 Aven d'Orgnac et de la Forestière (site classé en Ardèche)

B 
 Réserve naturelle nationale de la baie de l'Aiguillon (Charente-Maritime)
 Baie d'Authie (Somme / Pas-de-Calais)
 Baie de Douarnenez (Finistère)
 Baie du Mont-Saint-Michel (Manche)
 Baie de Morlaix (Finistère)
 Baie de Somme (Somme)
 Ballon d'Alsace (Haut-Rhin, Vosges, Haute-Saône, Territoire de Belfort)
 Banne d'Ordanche (Puy-de-Dôme)
 Baou de Saint-Jeannet (Alpes-Maritimes)
 Bassin d'Arcachon (Gironde)
 Bocage normand (Basse-Normandie)
 Pays du Bocage vendéen (Vendée)
 Brenne (Indre)
 Le Brévent (Haute-Savoie)

C 
 Les "Calanche" ou Calanques de Piana (Corse-du-Sud)
 Le Canigou (Pyrénées-Orientales)
 le canyon d'Oppedette (Alpes-de-Haute-Provence)
 Calanques de Marseille (Bouches-du-Rhône)
 Canal de Marans à La Rochelle (Charente-Maritime) - Classement sur le tiers de sa longueur
 Cap Blanc-Nez (Pas-de-Calais)
 Cap Canaille (Bouches-du-Rhône)
 Cap Corse (Haute-Corse)
 Cap Fréhel (Côtes-d'Armor)
 Cap Gris-Nez (Pas-de-Calais)
 Cap de la Hague (Manche)
 Cap Sicié (Var)
 Capu Rossu (Corse-du-Sud)
 Cascade d'Ars (Ariège)
 Cascade du Déroc (Lozère) 
 Cascade de la Diomaz (Haute-Savoie)
 Cascades du Hérisson (Jura)
 Cascade du Ray-Pic (site classé en Ardèche)
 Cascade de Rûnes (Lozère)
 Chaos de Casteltinet (Cantal)
 Chaos de Coumély (Hautes-Pyrénées)
 Chaos de Montpellier-le-Vieux (Aveyron)
 Chaos de Nîmes-le-Vieux (Lozère)
 Chaos du Rajol (Aveyron)
 Chaos de Roquesaltes (Aveyron)
Chaos granitiques de Gâtine poitevine (Deux-Sèvres)
 Carrières d'Ocre de Roussillon (Vaucluse) (Vaucluse)
 Clue d'Aiglun (Alpes-Maritimes)
 Clue de Barles (Alpes de Haute-Provence)
 Clues des Mujouls (Alpes-Maritimes)
 Clue du Riolan (Alpes-Maritimes)
 Clue de Saint-Auban (Alpes-Maritimes)
 Cirque d'Archiane (Drôme)
 Cirque de Cilaos (Réunion)
 Cirque d'Estaubé (Hautes-Pyrénées)
 Cirque du Fer-à-Cheval (Haute-Savoie)
 Cirque de Gavarnie (Hautes-Pyrénées)
 Cirque de Mafate (Réunion)
 Cirque de Mourèze (Hérault)
 Cirque de Navacelles (Hérault / Gard)
 Cirque de Sainte-Engrâce (Pyrénées-Atlantiques)
 Cirque de Salazie (la Réunion)
 Cirque de Troumouse (Hautes-Pyrénées)
 Cirque du Gélas (Alpes-Maritimes)
 Cirque de Vissec (Gard)
 Cirque de Viso (Hautes-Alpes)
 Col d'Aubisque (Pyrénées-Atlantiques)
 Col d'Allos (Alpes-de-Haute-Provence)
 Col de Bleine (Alpes-Maritimes)
 Col de la Bonette (Alpes-Maritimes / Alpes de Haute-Provence)
 Col de la Cayolle (Alpes-Maritimes / Alpes de Haute-Provence)
 Col de la Croix-de-Fer (Savoie)
 Col de la Faucille (Ain)
 Col de la Lombarde (Alpes-Maritimes)
 Col de la Moutière (Alpes-Maritimes)
 Col de l'Iseran (Savoie)
 Col des Pradeaux (Puy-de-Dôme)
 Col du Tourmalet (Hautes-Pyrénées)
 Colorado provençal (Vaucluse)
 Combe du Queyras (Hautes-Alpes)
 Côte d'Albâtre (Seine-Maritime)
 Côtes de Meuse (Meuse)
 La Cougourde (Alpes Maritimes)
 Courant de Contis (Gironde, Landes)
 Courant d'Huchet (Landes)

D 
 Les Dames de Meuse (Ardennes)
 Défilé du Chaudan (Alpes-Maritimes)
 Delta de la Dranse (Haute-Savoie)
 Demoiselles coiffées de Pontis (Alpes de Haute-Provence)
 Demoiselles coiffées de Théus (Hautes-Alpes)
 Dentelles de Montmirail (Vaucluse)
 Désert de Platé (Haute-Savoie)
 Domaine de Certes (Gironde)
 Domaines de Poulguinan et de Lanniron (Finistère)
 Désert des Agriates (Haute-Corse)
 Domaine du Rayol (Var)
 La Dombes (Ain)
 Dune du Pilat (Gironde)
 Dunes d'Hatainville (Manche)

E 
 Les Écrins ou Massif des Écrins (Hautes-Alpes, Isère)
 Vallée de l'Esch (Petite Suisse Lorraine - Meurthe-et-Moselle)
 Estuaire de la Loire (Loire-Atlantique)
 Étangs de la Brenne (Indre)
 Étang de Cazaux et de Sanguinet (Landes)
 Étang de Lacanau (Gironde) 
 Étang de Gannes (Puy de Dôme)
 Étang de Lachaussée et ses abords (Meuse)
 Étang de la Héronnière (Ardennes)
 Étang de Léon (Landes)
 Étang du Puits (Cher, Loiret)
 Étang de Scamandre (Gard)
 Étangs de la Sologne (Loir-et-Cher)
 Étang de Thau (Hérault)
 Étang de Vaccarès (Bouches-du-Rhône)
 Étang de Waldeck (Moselle)
 Étangs du Bagnas (Hérault)

F 
 Falaises d'Étretat (Seine-Maritime)
 Falaises de Vétreuil
 Faux de Verzy (Marne)

 Site formé par le château de Fléville, son parc et le vallon Nord (Meurthe-et-Moselle)

 Fontaine intermittente de Fontestorbes (Ariège)
 Fontaine pétrifiante de Réotier (Hautes-Alpes)
 Fontaine de Vaucluse (Vaucluse)

 Forêt de la Coubre (Charente-Maritime)
 Forêt de la Reine (Meurthe-et-Moselle, Meuse)
 Forêt de Retz (Aisne)
 Forêt d'Halatte (Oise)
 Forêt de Chantilly (Oise)
 Forêt de Compiègne (Oise)
 Forêt d'Ermenonville (Oise)
 Forêt de Tronçais (Allier)
 Liste des principales forêts de France

G 
 Gave de Cauterets (Hautes-Pyrénées)

 Glacier des Bossons (Haute-Savoie)

 Golfe du Morbihan (Morbihan)
 Golfe de Porto (Corse du Sud)

 Gorges de la Bourne (Isère)
 Gorges de Colombières (Hérault)
 Gorges de la Dourbie (Aveyron)
 Gorges du Flumen (Jura)
 Gorges de la Jonte (Lozère)
 Gorges de la Canche (Saône-et-Loire)
 Gorges du Cians (Alpes-Maritimes)
 Gorges de Daluis (Alpes-Maritimes)
 Gorges de la Dordogne (Corrèze)
 Gorges du Fier (Haute Savoie) 
 Gorges de la Fou (Pyrénées-Orientales)
 Gorges de Galamus (Aude - Pyrénées-Orientales)
 Gorges du Gardon (Gard)
 Gorges du Guiers Mort (Savoie)
 Gorges du Guiers Vif (Savoie)
 Gorges de l'Hérault (Hérault)
 Gorges d'Héric (Hérault)
 Gorges d'Holzarté (Pyrénées-Atlantiques)
 Gorges de Kakouetta (Pyrénées-Atlantiques)
 Gorges du Loup (Alpes-Maritimes)
 Gorges de la Nesque (Vaucluse)
 Gorges de Paganin (Alpes Maritimes)
 Gorges du Pont-du-Diable (Haute-Savoie)
 Gorges de Régalon (Vaucluse)
 Gorges de la Restonica (Corse)
 Gorges de la Save (Haute-Garonne)
 Gorges du Sierroz (Savoie)
 Gorges du Tarn (Lozère)
 Gorges de la Truyère (Aveyron)
 Gorges du Verdon (Var et Alpes de Haute-Provence)
 Gorges de la Vésubie (Alpes-Maritimes)

 Gouffre de Cabrespine (Aude)
 Gouffre d'Esparros (Hautes-Pyrénéées)
 Gouffre de la Fage (Corrèze)
 Gouffre de Gourfouran (Hautes Alpes)
 Gouffre de Padirac (Lot)
 Gouffre de Poudrey (Doubs)
 Grande Anse et Gros Morne Deshaies (Guadeloupe)

 Grands Goulets (Drôme)

 Grotte des Audides (Alpes-Maritimes)
 Grotte de la Balme (Isère)
 Grotte de la Baume Obscure (Alpes-Maritimes)
 Grottes de Choranche (Isère)
 Grotte de Clamouse (Hérault)
 Grotte de la Cocalière (Gard)
 Grottes de Bétharram (Hautes-Pyrénées et Pyrénées-Atlantiques)
 Grotte des Demoiselles (Hérault)
 Grotte du Grand Roc (Dordogne)
 Grottes de Médous (Hautes-Pyrénéées)
 Grottes de Saint-Cézaire (Alpes-Maritimes)
 Grotte de Saint-Marcel (site classé en Ardèche)

H 
 Hâble-d'Ault (Somme)
 Hautes Chaumes (Puy de Dôme / Cantal)
 Hautvillers(Marne)
 Ensemble formé par le Château d'Haroué, son parc, et la vallée du Madon (Meurthe-et-Moselle)
 Le Hohneck (Vosges)

I 
 Île aux Oiseaux (Gironde)
 Île de Batz (Finistère)
 Île de Belle-Île (Morbihan)
 Île de Bréhat (Côtes-d'Armor)
 Île de Fédrun (Loire Atlantique)
 Île de Groix (Morbihan)
 Îles de Houat et de Hoëdic (Morbihan)
 Îles de Lérins (Alpes Maritimes)
 Île de Molène (Finistère)
 Île de Noirmoutier (Vendée)
 Île d'Ouessant (Finistère)
 Île aux Pies (Morbihan)
 Île de Porquerolles (Var)
 Île de Port-Cros (Var)
 Île de Sein (Finistère)
 Île d'Yeu (Vendée)
 Île d'Oléron (Charente-Maritime)

J

K 
 Karst du Margériaz (Savoie)

L 
 Lac d'Allos (Alpes-de-Haute-Provence)
 Lac Amance (Aube)
 Lac d'Anterne (Haute-Savoie)
 Lac de Bairon (Ardennes)
 Lac du Bouchet (Haute-Loire)
 Lac des Bouillouses (Pyrénées-Orientales)
 Lac Cornu (Haute-Savoie)
 Lac de Castillon et Chaudanne (Alpes-de-Haute-Provence)
 Lac du Der-Chantecoq (Marne)
 Lac de Grand-lieu (Loie-Atlantique)
 Lac de Guerlédan (Morbihan)
 Lac de Guéry (Puy-de-Dôme)
 Lac de Lamoura (Jura)
 Lac de Longemer et sa vallée (Vosges)
 Lac de Melo (Haute-Corse)
 Lac des Neuf Couleurs (Alpes-de-Haute-Provence)
 Lac de Nino (Haute-Corse)
 Lac d'Oo (Haute-Garonne)
 Lac d'Orient (Aube)
 Lac Pavin (Puy-de-Dôme)
 Lac Noir (Vosges)
 Lac de Serre-Ponçon (Alpes-de-Haute-Provence)
 Lac de Sainte-Croix (Alpes-de-Haute-Provence)
 Lac du Temple (Aube)
 Lacs de Vens (Alpes-Maritimes)
 Lac des Vielles-Forges (Ardennes)

 Landes du Ruchard (Indre-et-Loire)

M 
 Marais de Grande Brière (Loire-Atlantique)
 Marais de Machecoul (Loire-Atlantique)
 Marais de Mousterlin (Finistère)
 Marais d'Orx (Landes)
 Marais Poitevin (Vendée / Deux-sèvres / Charente-Maritime)
 Marais salants de Guérande (Loire-Atlantique)
 Marais-Vernier (région) (Eure)

 Marnières de Blancafort (Cher)

 Massif des Aravis (Savoie / Haute-Savoie)
 Massif de l'Arize (Ariège)
 Massif du Dévoluy (Hautes-Alpes / Isère / Drôme)
 Massif de l'Esterel (Var)
 Massif des Maures (Var)
 Massif du Néouvielle (Hautes-Pyrénées)
 Massif de la Sainte-Baume (Bouches-du-Rhône / Var)

 Ménez-Hom (Finistère)

 La Meije (Hautes-Alpes / Isère)

 Mer de Glace (Haute Savoie)
 Mer d'Iroise (Finistère)

 Môle (Haute-Savoie)

 Mont Agel (Alpes-Maritimes)
 Mont Aigoual (Gard / Lozère)
 Mont Aiguille (Isère)
 Monts d'Arrée (Finistère)
 Mont des Avaloirs (Mayenne)
 Mont Bar (Haute-Loire)
 Mont Blanc (Haute Savoie)
 Mont César (Oise)
 Mont Doville (Manche)
 Monts de Flandre (Kemmelberg, Mont Noir, Mont des Cats, Mont Cassel) (Nord)
 Monts du Forez (Haute-Loire / Lozère / Puy-de-Dôme)
 Mont Ganelon (Oise)
 Mont Gerbier de Jonc (site classé en Ardèche)
 Mont Granier Massif de la Chartreuse (Isère)
 Mont Lachens (Var)
 Mont Lozère (Lozère)
 Massif du Mézenc (site classé en Ardèche / Haute-Loire)
 Mont-Saint-Quentin et ses abords (Moselle)
 Mont Vial (Alpes-Maritimes)
 Mont Ventoux (Vaucluse)

 Montagne de la Céüse (Alpes-de-Haute-Provence)
 Montagne du Cheiron (Alpes-Maritimes)
 Montagne de Lure (Alpes de Haute-Provence)
 Montagne Noire (Aude / Hérault / Tarn)
 Montagne de Reims (Marne)
 Montagne de la Rhune (Pyrénées Atlantique)
 Mont Saint-Michel de Brasparts (Finistère)
 Montagne Sainte-Victoire (Bouches du Rhône)
 Montagne du Salève (Haute-Savoie)
 Montagne aux Sœurs (Haute-Savoie)
 Montagne du Semnoz (Haute-Savoie) 

 Ensemble formé par la vallée de la Moselle et la partie ouest de la ville de Liverdun (Meurthe-et-Moselle)

 Murs à pêches de Montreuil (Seine-Saint-Denis)

N 
 Nez de Jobourg

O 
 Orgues d'Ille-sur-Têt (Pyrénées Orientales)

P 
 Parc du Château de Gerbéviller et ses perspectives sur la vallée de la Mortagne (Meurthe-et-Moselle)
 Parc du Marquenterre (Somme)
 Parc du Mugel (Bouches-du-Rhône)
 Parc du Teich

 Pic de Bure (Hautes-Alpes)
 Pic du Jer (Hautes-Pyrénées)
 Pic du Midi de Bigorre (Hautes-Pyrénées)
 Pic du Midi d'Ossau (Pyrénées-Atlantiques)
 Pic d'Orhy (Pyrénées-Atlantiques)
 Pic Saint-Loup (Hérault)

 Pierres Jaumâtres (Creuse)
 Pierre-sur-Autre (site inscrit en Loire / Puy-du-Dôme)

 Piton de la Fournaise (Réunion)

 Plateau de Calern (Alpes-Maritimes)
 Plateau de Caussols (Alpes-Maritimes)

 Plomb du Cantal (Cantal)

 Pointe d'Arçay 
 Pointe de l'Arcouest
 Pointe de Barfleur (Manche)
 Pointe de l'Espiguette (Gard)
 Pointe du Grouin (Ille-et-Vilaine)
 Pointe du Hourdel (Somme)
 Pointe de Penhir (Finistère)
 Pointe du Raz (Finistère)
 Pointe du Roselier
 Pointe Saint-Gildas (Loire-Atlantique)
 Pointe de Suzac (Charente-Maritime)
 Pointe du Touquet (Pas-de-Calais)

 Pont d'Arc (site classé en Ardèche)

 Port de Bréca

 Prairies de la Barse

 Presqu'île de Crozon (Finistère)
 Presqu'île de Giens (Var)
 Presqu'île de Quiberon (Morbihan)

 Puy de Dôme (Puy-de-Dôme)
 Puy Griou (Cantal)
 Puy Mary (Cantal)
 Puy de la Tache
 Puy de Sancy (Puy-de-Dôme)

Q 
 Riciniccia (Corse)

 Roc de Chère (Haute-Savoie)
 Roc d'Enfer (Haute-Savoie)
 Roc de la Tour
 Roc de Toullaëron

 Roches de Ham (Manche)
 Roche d'Oëtre
 Roche Percée (Pierre-Perthuis)
 Roche-à-Sept-Heures (Ardennes)
 Roche aux Sept-Villages (Ardennes)
 Roche de Solutré (Saône-et-Loire)

 Rocher des Combes
 Rochers des Mées (Alpes de Haute-Provence)
 Rochers des Mourres (Alpes de Haute-Provence)
 Rochers de Ploumanac'h
 Rochers des Quatre fils Aymon

S 
 Colline de Sion-Vaudémont (Meurthe-et-Moselle)
 Sablière du Pont de Grandval
 Sabot de Malepeyre (Lozère)
 Saut du Doubs (Doubs)
 Saut des Français (Alpes-Maritimes)
 Le Sidobre (Tarn)
 Signal d'Écouves (Orne)
 Source de la Loue (Doubs)
 Source du Lison (Doubs)
 Suisse normande (Calvados, Orne)

T 
 Tourbière du Longeyroux (Haute-Vienne)
 Tête de Chien (Alpes Maritimes)

U

V 
 Partie centrale des champs de Bataille de Verdun (Meuse)

 Val d'Abondance (Haute-Savoie)
 Val d'Arrens
 Val de Saône

 Vallée des Aldudes (Pyrénées-Atlantiques)
 Vallée d'Aspe (Pyrénées-Atlantiques)
 Vallée du Bastan
 Vallée de la Canner (Moselle)
 Vallée de Chevreuse (Essonne, Yvelines)
 Vallée de l'Epte
 Vallée de la Leyre (Landes)
 Vallée d'Ossau (Pyrénées-Atlantiques)
 Vallée de la Saulx (Meuse)
 Vallée de la Seine entre Les Andelys et Lillebonne (Eure / Seine-Maritime)
 Vallée de la Vézère entre Montignac et Les Eyzies (Dordogne)
 Vallées de l'Huisne et de la Commeauche
 Vallée de l'Erdre
 Vallée du Grand-Morin (Seine-et-Marne)
 Vallée de Vicdessos (Ariège)

 Vallée de la Vologne (Vosges)

 Vallon de la Gordolasque (Alpes-Maritimes)

 Totalité du territoire communal de Vandeléville (Meurthe-et-Moselle)

 Vaux de Cernay (Yvelines)

W

X

Y 
 Yeun Elez (Finistère)

LeviS

Voir aussi

Articles connexes 
 Réserve naturelle
 Réserve naturelle régionale
 Réserve naturelle nationale
 Parc national

Notes et références 

Liste de lieux géographiques en France
France, sites naturels
Patrimoine en France
Liste en rapport avec la France